

Sigle 
 Georgian Public Broadcaster – azienda georgiana che si occupa della teleradiodiffusione pubblica

Codici 
 GPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guarapuava Tt Faria (Brasile)